Le Championnat d'Italie de football 1953-1954 est la  de la compétition qui fut remportée par la Inter Milan.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1953-1954 Serie A
Championnat Italie Football 1953-1954 Serie A
Italie
Italie